Canton de Saint-Vallier peut désigner :
 Canton de Saint-Vallier (Drôme)
 Canton de Saint-Vallier (Saône-et-Loire)

Voir aussi 
 Canton de Saint-Vallier-de-Thiey